CFPC est un sigle qui peut désigner :
 au Canada :
 The College of Family Physicians of Canada traduit en français par Collège des médecins de famille du Canada ;
 en France :
 les Centres de formation aux permis de conduire ;
 le Centre de formation de la profession comptable ;
 le Centre de formation des personnels communaux, devenu en 1987 le Centre national de la fonction publique territoriale ;
 le Centre français du patronat chrétien, devenu Centre chrétien des patrons et dirigeants d’entreprise puis Entrepreneurs et dirigeants chrétiens ;
 le Comité français Pierre-de-Coubertin ;
 le Cycle de formation et de perfectionnement au commandement, dans l'armée française ;
 le Comptoir français de productions cinématographiques ou Compagnie française de production cinématographique ;
 en Suisse
 le Centre de formation professionnelle de commerce
le Centre de formation professionnelle de la construction.
 en Europe et dans une certaine mesure au niveau mondial
 la technologie Cell Free Protein Complex (CFPC), développée par le laboratoire Elanix Biotechnologies SA sur la base des travaux de recherche du Prof. Lee Ann Laurent-Applegate.

références 

Homonymie d'acronyme